Херлиц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1913—2010) — германский бизнесмен.
  (1942—2008) — американский промышленник.
 Херлиц, Эстер (1921—2016) — израильский государственный деятель и дипломат.